Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg Open 2004, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Arnaud Clément e Michaël Llodra che hanno battuto in finale Dominik Hrbatý e Jaroslav Levinský 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Julian Knowle /  Nenad Zimonjić (semifinali)
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (campioni)

 František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

St. Petersburg Open 2004